

Letteratura 

Lidia, commedia elegiaca del XII secolo.

Onomastica
 Lidia – nome proprio di persona

Storia
 Lidia – antica regione dell'Asia Minore
 Toro de lidia – razza bovina della Spagna
 Lingua lidia – lingua indoeuropea del gruppo anatolico
 Lidia – satrapia dell'impero achemenide

Zoologia
 Lidia – genere di ragni della famiglia Linyphiidae

Pagine correlate 
Lydia